Dechaineux ist:

der Name eines australischen Marineoffiziers im Zweiten Weltkrieg, siehe Emile Dechaineux
der Name eines nach Emile Dechaineux benannten U-Bootes, siehe HMAS Dechaineux (SSG 76)